Bravetta è il nome di una zona di Roma e può anche riferirsi a:

 Bravetta – zona di Roma
 Forte Bravetta – uno dei forti di Roma, situato nella Riserva naturale della Valle dei Casali
 Martiri di Forte Bravetta –  militari e partigiani fucilati a Forte Bravetta dal Comando tedesco durante l'occupazione di Roma.

Persone 
 Vittorio Emanuele Bravetta (1889-1965) – poeta, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano.